Damesingle i Tennis ved Sommer-OL 2012 i London blev afviklet på All England Lawn Tennis and Croquet Club i Wimbledon, London, fra den 28. juli til den 4. august 2012. Det var den første olympiske tennisturnering som blev afviklet på græsunderlag.

Elena Dementieva var den forsvarende mester. Hun gik på pension i 2010 og forsvarede derfor ikke titlen. Turneringens vinder blev den fjerdeseedede Serena Williams der slog Maria Sharapova i finalen.

Medaljer

Kalender 

Kampene blev afviklet den 28. juli til den 4. august.

Seedning 

 '''
  ''(Første Runde)
 '''
 '''
  ''(Første Runde)
 '''
 '''
 '''
  ''(Første Runde)
  ''(Første Runde)
 '''
  ''(Første Runde)
 '''
 '''
 '''
 '''

Lodtrækning

Finaler

Top Half

Section 1

Section 2

Bottom Half

Section 3

Section 4

Referencer 

Tennis i 2012
Damesingle